Idioma yuri puede hacer referencia a dos idiomas con ese nombre:

 Idioma yuri (Nueva Guinea); o
 Idioma yurí (Amazonia).